Příjmení Medina nese více různých osobností:

 Anabel Medinaová Garriguesová (* 1982) – španělská profesionální tenistka
 Danilo Medina (* 1951) – dominikánský ekonom a politik
 Fernando Medina (* 1973) – španělský sportovní šermíř
 Jorge Medina Estévez (* 1926) – chilský římskokatolický kněz
 Lina Medina (* 1933) – nejmladší známá matka v historii
 Nelson Medina (* 1978) – umělec z peruánské Limy
 Ramón Medina Bello (* 1966) – argentinský fotbalista

Externí odkazy